

Chimica 
 S64 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Altro 
 Savoia-Marchetti S.64 – monoplano monomotore da primato della Savoia-Marchetti
 Sikorsky S-64 – elicottero senza fusoliera chiusa della Sikorsky Aircraft Corporation